W Polsce
 Jawczyce – wieś w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Biskupice 
 Jawczyce – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawskim zachodnim, w gminie Ożarów Mazowiecki
 Jawczyce – gromada